Kallimachos är ett grekiskt mansnamn som kan syfta på:

 Kallimachos (polemark) (–490 f.Kr.), en av befälhavarna i slaget vid Marathon
Kallimachos (skulptör) (400-talet f.Kr.), en grekisk bildhuggare, verksam i Aten  
Kallimachos från Kyrene (305 f.Kr.–240 f.Kr.), en grekisk författare från Kyrene och föreståndare för det kungliga biblioteket i Alexandria